Mały Wielki Człowiek – powieść Thomasa Bergera z 1964
 Mały Wielki Człowiek – amerykański film z 1970